Kreen bezeichnet:

 Kreen (Biessenhofen), Ortsteil Gemeinde Biessenhofen, Bayern

Kreen steht für:

 Meerrettich, im bairischen inkl. österreichischen und fränkischen Sprachraum 

Kreen ist der Familienname von:

 Kaido Kreen (* 1965), estnischer Beachvolleyballspieler